Ву́лиця Бори́са Мозоле́вського — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Вознесенськ.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Краматорськ Донецької області.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Миколаїв.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Нікополь Дніпропетровської області.
 Вулиця Бориса Мозолевського — вулиця у місті Херсон.

Вулиці, названі на честь людей